

Toponyme
 Manneville, ancienne commune française du Calvados

Élément de toponyme

Normandie 
Manneville-sur-Risle, commune française de l'Eure
Manneville-la-Goupil, commune française de la Seine-Maritime
Gare de Virville - Manneville, gare française située sur le territoire de la commune de Virville
Manneville-la-Pipard, commune française du Calvados
Manneville-la-Raoult, commune française de l'Eure
Manneville-ès-Plains, commune française de la Seine-Maritime
Colmesnil-Manneville, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Pierre-de-Manneville, commune française de la Seine-Maritime
Thil-Manneville, commune française de la Seine-Maritime

Québec 
Sainte-Gertrude-Manneville, municipalité québécoise de l'Abitibi-Témiscamingue

Haïti 
Manneville, localité haïtienne dépendant de la commune de Thomazeau

Voir aussi
Mannevillette, commune française de la Seine-Maritime
 Château de Manneville dans le Calvados.
 

Homonymie de toponyme